Cochrane-Nord est un toponyme désignant deux circonscriptions électorales:

Toponyme

Cochrane-Nord, ancienne circonscription fédérale de 1976 à 1977

Cochrane-Nord, ancienne circonscription provinciale de 1926 à 1999

Voir aussi

Homonymie de toponyme